Александр Григорьевич Маевский (; , , УССР — , , Украина) — советский и украинский машиностроитель в области сельского хозяйства. , доктор технических наук (1972), профессор (1973).

Биография 
В 1950 году окончил механический факультет Киевского автомобильно-дорожного института (ныне Национальный транспортный университет).

После окончания института был направлен для работы на киевский завод «Красный экскаватор» ( ныне ЗАО «АТЕК»), где принимал непосредственное участие в создании первых отечественных гидравлических экскаваторов, в том числе моделей Э-153 и Э- 5015. На заводе прошел путь от мастера до старшего инженера-конструктора. 

С 1953 по 1956 год учился в аспирантуре Украинского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Позже работал в Украинском НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства, в Государственном НИПИ угольной промышленности (Киев). 

Кандидат технических наук (1958), доктор технических наук (1972).

С 1966 года на преподавательской работе в Киевском автомобильно-дорожном институте: в 1966—1978 годах — заведующий кафедрой дорожных машин, в 1978—1992 — профессор этой кафедры.

Участвовал в формировании нового направления научной деятельности кафедры - исследование гусеничного и рельсо-шагающего ходового оборудования тяжелых землеройных машин массой до 2500 т и производительностью до 5250 м³/ч, которая со временем стала авторитетной и хорошо известной в стране научной школой.

Научная деятельность 
Проводил исследования по созданию распределительных топливных насосов тракторных двигателей.

Разработал теорию и методику расчетов ходового оборудования землеройных машин.

А. Г. Маевский подготовил семь кандидатов технических наук.

Автор более 20 авторских свидетельств СССР на изобретения.

Избранные работы 
 Теория и расчёт гусеничного движителя землеройных машин. К., 1970;
 Рабочие органы землеройных машин для дорожного строительства: Учебное пособие. К., 1984 (в соавт.);
 Справочник механика открытых горных работ. Москва, 1989 (в соавт.).

Ссылки 
 Маевский Александр Григорьевич
 Маєвський Олександр Григорович

Доктора технических наук
Выпускники вузов Киева
Машиностроители СССР
Машиностроители Украины
Изобретатели СССР
Изобретатели Украины